Jason Dickinson (né le  à Georgetown, en Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Jason Dickinson débute en 2011 en LHO avec le Storm de Guelph. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2013 par les Stars de Dallas.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2011-2012|| Storm de Guelph || LHO|| 63|| 13|| 22|| 35|| 24|| 6|| 3|| 2|| 5|| 6
|-
|2012-2013|| Storm de Guelph || LHO|| 66|| 18|| 29|| 47|| 31|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|2013-2014|| Storm de Guelph || LHO|| 68|| 26|| 52|| 78|| 42|| 20|| 8|| 16|| 24|| 6
|-
|2014-2015|| Storm de Guelph|| LHO|| 56|| 24|| 44|| 71|| 32|| 9|| 4|| 4|| 8|| 10
|-
|2014-2015|| Stars du Texas|| LAH|| 2|| 0|| 3|| 3|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2015-2016 || Stars du Texas || LAH || 73 || 22 || 31 || 53 || 32 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2015-2016 || Stars de Dallas || LNH || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Stars du Texas || LAH || 58 || 9 || 21 || 30 || 41 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Stars de Dallas || LNH || 10 || 2 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Stars du Texas || LAH || 42||18||10||28||32 ||22 || 2 || 8 || 10 || 4
|-
| 2017-2018 || Stars de Dallas || LNH || 27 || 0 ||2 ||	2 ||17  || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Stars de Dallas || LNH || 67|| 6|| 16|| 22|| 23|| 13|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
| 2019-2020 || Stars de Dallas || LNH || 65 ||9 || 12 || 21 || 6 || 27 || 2 || 2 || 4 || 8
|-
| 2020-2021 || Stars de Dallas || LNH || 51 || 7 || 8 || 15 || 18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Canucks de Vancouver || LNH || 62 || 5 || 6 || 11 || 19 || - || - || - || - || -

| 283 || 30 || 44 || 74 || 83 || 40 || 5 || 4 || 9 || 12

Internationales 

|-
| 2013 || align="left"|  - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 3 || 0 || 1 || 1 || 4 || +3
| align="left"|  Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en juillet 1995
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur du Storm de Guelph
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Canucks de Vancouver